Марсель Отт (; род. 5 октября 1948) — археолог и искусствовед, профессор доисторических исследований Льежского университета, Бельгия. Специалист по религии, искусству, социобиологии и верхнему палеолиту Европы и Центральной Азии.

Отт — один из ведущих сторонников теории палеолитической непрерывности, согласно которой индоевропейские языки зародились в Европе, где их предки существовали со времён палеолита. Впервые выступил в поддержку данной теории в 1994 г.

Получил известность за поддержку участия женщин в исторической науке.

Сочинения 
 Étude Archéologique et Historique sur le Château Médièval de Saive Centre belge d’histoire rurale Liege 1973
 Les Pointes à Retouches Plates du Paléolithique Supérieur Initial de Belgique Centre Interdisciplinaire de Recherches Archéologiques Liege 1974
 La préhistoire à Travers les Collections du Musée Curtius de Liège Wahle Liege 1978 ISBN 2-87011-009-X
 Le Paléolithique Supérieur Ancien en Belgique Musées Royaux d’art et d’histoire Brussels 1979
 Le Gravettien en Europe Centrale De Tempel Brugge 1981
 Sondages à Marche-les-Dames : Grotte de la Princesse, 1976 with J.M. Degbomont, University of Liege 1981
 Les Fouilles de la place Saint-Lambert à Liège Le Centre Liège 1983
 Préhistoire des Religions Masson Paris 1993 ISBN 2-225-84068-7
 Le Paléolithique Inférieur et Moyen en Europe A Colin Paris 1996 ISBN 2-200-01389-2
 La Grotte du Bois Laiterie : Recolonisation Magdalénienne de la Belgique with Lawrence Straus, University of Liege 1997
 La Préhistoire with Denis Vialou and Patrick Plumet De Boeck Université, Paris 1999 ISBN 2-8041-2837-7
 Approches du Comportement au Mousterien, British Archaeological Reports Oxford 2000 ISBN 1-84171-126-8
 Les Origines de la Pensée Sprimont Mardaga 2001 ISBN 2-87009-723-9
 La Protohistoire with Mireille David-Elbiali, Christiane Eluère and Jean-Pierre Mohen De Boeck Université Brussels 2002 ISBN 2-8041-3297-8
 Recherches sur le Paléolithique Supérieur J and E Hedges Oxford 2003 ISBN 1-84171-324-4

См. также 
 Теория палеолитической непрерывности

Примечания 

Исследователи доисторической эпохи
Археологи Бельгии
Искусствоведы Бельгии
Религиоведы Бельгии